Aardrijkskunde
Carrizo, gemeente in de Spaanse provincie León
Carrizo Hill, plaats in de Amerikaanse staat Texas
Carrizo Plain, vlakte in de Amerikaanse staat Californië
Carrizo Springs, plaats in de Amerikaanse staat Texas

Personen met de achternaam Carrizo
Amadeo Carrizo, Argentijns voetballer
Juan Pablo Carrizo, Argentijns voetballer